WVAC steht für

 Weinheimer Verband Alter Corpsstudenten e. V., siehe Weinheimer Verband Alter Corpsstudenten
 Wassersportliche Vereinigung alter Corpsstudenten, siehe Alte-Herren-Senioren-Convent#Wassersportliche Vereinigung

Abkürzung